Обиколката на Словения () е международно многоетапно колоездачно състезание, което се провежда в Словения от 1993 година. Надпреварата се провежда ежегодно с изключение на едно прекъсване през 1997 година. С най-много победи в обиколката са словенците Митя Махорич и Юре Голчер.

Победители

Източници 
 Профил на Cycling Archives
 Diego Ulissi najboljši na dirki Po Sloveniji 

Състезания по колоездене
Колоездене в Словения